Fluorometkatinon se može odnositi na:

3-Fluorometkatinon
4-Fluorometkatinon (flefedron)